Стадион Ференц Пушкаш:

 Ференц Пушкаш (стадион, 1953) — стадион, построенный в 1953 году (в настоящий момент снесён)
 Ференц Пушкаш (стадион, 2019) — стадион, строительство которого началось в 2017 году на месте старого одноимённого стадиона